DZD est un code qui peut signifier :
 dinar, la monnaie de l'Algérie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 daza, une langue chamito-sémitique, selon la liste des codes pour la représentation des noms de langues ISO 639-3.

Code